Il nome Necao può riferirsi a due faraoni dell'antico Egitto, entrambi della XXVI dinastia:
 Necao I (m. 664 a.C.) – primo principe di Sais che si sia con certezza attribuito il titolo di faraone, padre di Psammetico I
 Necao II (m. 595 a.C.) – figlio di Psammetico I, dette un forte impulso allo sviluppo del traffico marittimo